Yáquil puede hacer referencia a varias especies:

 Colletia hystrix, planta nativa de Chile y Argentina, conocida también como crucero.
 Colletia spartioides, planta endémica del Archipiélago Juan Fernández, Chile.
 Colletia ulicina, planta endémica de Chile, distribuida entre las regiones de Coquimbo y Biobío, conocida también como crucero o junco minero.
 Discaria articulata, planta nativa de Chile y Argentina, conocida también como crucero.
 Retanilla ephedra, planta endémica de Chile, distribuida entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía, conocida también como retamilla, coquilla o camán.
 Ulex europaeus, planta invasora de origen europeo.

Localidades 
 Isla de Yáquil, localidad chilena localizada en Santa Cruz, provincia de Colchagua.